Battaglia di Lovanio (883)
 Battaglia di Lovanio (891)
 Battaglia di Lovanio (1831)